Змагання з вітрильного спорту в класі Фінн серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять від 9 до 16 серпня в Марина да Глорія. Загалом має відбутися 11 запливів (останній з них - медальний).

Розклад змагань 
Всі змагання проходять у серпні

Результати

Посилання 
 Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація вітрильного спорту 

Фінн